Українська папська велика семінарія
 Українська папська мала семінарія